Marionville, un village du canton de Russell au Canada.
 Marionville, une ville du comté de Lawrence, dans le Missouri, aux États-Unis.
 , une communauté du comté de Northampton en Virginie, aux États-Unis.